Чемпионат Литвы по русским шашкам среди женщин 2014 года прошёл с 22 по 24 февраля по круговой системе.  

В чемпионате приняли участие 7 спортсменок. Чемпионкой стала Милда Йоцайте.

Результаты

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте Федерации шашек Литвы

Февраль 2014 года
женщин
2014 год в шашках
Спорт в Литве в 2014 году
Спортивные соревнования в Вильнюсе